Olisthopus — род жужелиц из подсемейства Platyninae.

Описание 
Подбородок без срединного зубца или же он едва заметен.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Харпалины
Роды жесткокрылых